La cuscute  (Cuscuta) est un genre de plantes parasites, comprenant notamment :
 la cuscute d'Europe ;
 la cuscute du thym ;
 la cuscute champêtre.
 Cuscute, série de bande dessinée humoristique sur un poète de fiction, par Joëlle Savey.